Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2013 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Tatsuma Itō (ritirato, primo turno)
  Tobias Kamke (ultimo turno)
  Daniel Brands (qualificato)
  Andreas Haider-Maurer (primo turno)

  Sergiy Stakhovsky (primo turno)
  Rajeev Ram (ultimo turno)
  Josselin Ouanna (ultimo turno)
  Dmitrij Tursunov (primo turno)

Qualificati

  Matteo Viola
  Ernests Gulbis

  Daniel Brands
  Matthias Bachinger

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2013
ATP World Tour 2013